Њу Александрија има више значења:
 Њу Александрија (Охајо)
 Њу Александрија (Пенсилванија)